Евгений Заславский:
 Заславский, Евгений Львович (1920—2007) — советский и белорусский архитектор.
 Заславский, Евгений Осипович (1844—1878) — русский революционер-народник.